Montalembert je lahko:
 Geografija
 Montalembert, Deux-Sèvres

 Ljudje
 Montalembert (priimek)